Командное многоборье - одна из 6 дисциплин в спортивной гимнастике среди женщин на летних Олимпийских играх 1980. Квалификация состоялась 21 июля, а финал 23 июля в Дворце спорта "Лужники".

Медалисты

Расписание 
Время московское (UTC+3)

Результаты 
Итоговая оценка выводилась в результате сложения оценок каждой команды на всех снарядах в квалификации и финале. Если 6 гимнасток занимали первые места на определенном снаряде, то учитывались только 5 оценок.

Источники 
 Official Olympic Report
 www.gymnasticsresults.com
 www.gymn-forum.net

См. также 

Июль 1980 года
Спортивная гимнастика на Олимпийских играх 1980